Podhorsky ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Podhorsky (1807–1889), böhmische Opernsängerin
 Mathias Podhorsky (1800–1849), tschechischer Opernsänger (Bariton)
 Stjepan Podhorsky (1875–1945), jugoslawischer Architekt